Schrämli bzw. Schraemli ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schrämli († 1942), Schweizer Landesverräter, siehe Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.
 Harry Schraemli (1904–1995), Schweizer Barkeeper, Hotelfachlehrer und Buchautor